PSU est une abréviation, qui signifie :
 Polysulfone, une matière plastique 
 Practical salinity unit, unité de salinité
 Power Supply Unit, c’est-à-dire le bloc d’alimentation secteur, en informatique
 Phantasy Star Universe, un jeu de rôles de Sega
 Prestation de service unique, dispositif relatif à l'accueil des enfants dans les structures de type crèches
 Parti socialiste unifié, un parti politique français de gauche non communiste, de 1960 à 1989
 Parti socialiste unifié, un parti politique marocain de gauche
 Parti socialiste unifié, un parti politique italien de centre gauche
 Parti socialiste unitaire, un ancien parti politique français créé en 1948
 Penn State University, Université d'État de Pennsylvanie, une université américaine
 Portland State University, Université d'État de Portland, une université américaine
 Prince of Songkla University, Université du Prince de Songkla, une université thaïlandaise
 Plymouth State University, Université d'État de Plymouth, une université américaine

PSU est un code, qui signifie :
 Polysulfone, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques)

Abréviation
Code